Ich werde dich auf Händen tragen ist der Titel folgender Filme:

 Ich werde dich auf Händen tragen (1943), deutscher Film von Kurt Hoffmann
 Ich werde dich auf Händen tragen (1958), deutscher Film von Veit Harlan